Schleswig-Holstein ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Schleswig-Holstein, deutsches Bundesland
 Provinz Schleswig-Holstein, preußische Provinz

Schleswig-Holstein steht für:

Adelslinien:
 Schleswig-Holstein-Gottorf
 Schleswig-Holstein-Hadersleben
 Schleswig-Holstein-Segeberg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Ærø
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Franzhagen
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (ältere Linie)
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, jüngere Linie
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Rethwisch
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg

Personen:
 Ingeborg zu Schleswig-Holstein (* 1956), deutsche Malerin

Schiffe:
 Schleswig-Holstein (D 182), 1964 in Dienst der deutschen Bundesmarine, Zerstörer der Hamburg-Klasse
 Schleswig-Holstein (Schiff, 1972), Personen- und Autofähre
 Schleswig-Holstein (F 216), 1995 in Dienst der deutschen Bundesmarine, Fregatte der Brandenburg-Klasse
 Schleswig-Holstein (Schiff, 1997), Eisenbahnfähre auf der Vogelfluglinie
 Schleswig-Holstein (Schiff, 2011), Doppelendfähre
 SMS Schleswig-Holstein, Linienschiff der Deutschland-Klasse (1906)
 Schleswig-Holstein, früherer Name von Iason (Schiff), Personen- und Autofähre

Sonstiges:
 Schleswig-Holstein (Zeitschrift), Zeitschrift, siehe Schleswig-Holsteinischer Heimatbund

Siehe auch: